Ян (Янка) Скрыга́н (Иван Алексеевич Скрыган) (; 16 ноября 1905 — 18 сентября 1992, Минск) — белорусский советский писатель. Заслуженный работник культуры БССР (1985). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1976). Член СП СССР (1934).

Биография 
Родился 3 (16 ноября) 1905 года в крестьянской семье в деревне Трухановичи (ныне — , Минская область, Белоруссия). Окончил местную церковно-парафиальную школу (1918), учился в Слуцком духовном училище, затем — в школах первой и второй степени, реальном училище, гимназии, в Слуцком сельскохозяйственном техникуме (покинул на четвёртом курсе в 1924 году).

С 1924 года работал в редакции слуцкой окружной газеты «Вясковы будаўнік» (1924—1925), затем заведовал Народным домом в Россонах и являлся секретарем местной комсомольской ячейки (1925—1926), работал стиль-редактором полоцкой газеты «Чырвоная Полаччына» (1926—1927), участвовал в работе полоцкого филиала белорусского литературного объединения «Маладняк».

В 1928—1932 годах учился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета Белорусского БГУ имени В. И. Ленина.

В 1933—1936 годах — сотрудник редакции газеты «Літаратура і мастацтва», член литературного объединения белорусских футуристов «Літаратурна-мастацкая камуна».

13 ноября 1936 года арестован, 5 октября 1937 года осуждён на 10 лет лишения свободы с ссылкой в Кемеровскую область (Ново-Ивановский лагерь). В 1946 году был освобожден с лишением гражданских прав на пятилетний срок. Работал бухгалтером на гидролизном заводе в Фергане (1946—1948), на сланцехимическом комбинате в Кивиыли (Эстонии) (1948—1949).

25 июня 1949 года вновь арестован и выслан в Красноярский край (Сухобузимский район), работал бухгалтером в райкомхозе и МТС. Реабилитирован 29 декабря 1954 года.

С 1955 года — редактор Государственном издательстве БССР, литконсультант СП БССР, редактор отдела прозы и заместитель главного редактора белорусского литературного журнала «Полымя». С 1967 года — заместитель заведующего литературно-контрольной редакции издательства «Белорусская Советская Энциклопедия» (1967—1975). В 1975—1985 годах — ответственный секретарь Комитета по Государственным премиям БССР в области литературы, искусства и архитектуры.

Умер 18 сентября 1992 года.

Творчество 
Первые публикации датированы 1925 годом (слуцкая окружная газета «Вясковы будаўнік»). Участвовал в альманахах «Росквіт» (1925), «Наддзвінне» (1926), «Зарніцы» (1928), в коллективном сборнике «Слуцкія песняры» (1926), в книге из истории Могилёвской шёлковой фабрики «На Цішоўскай пустэчы» (1931). В 1929 году издал первый сборник рассказов и повестей «Затока ў бурах». Раннему творчеству свойственна революционная романтика. Я. Скрыган считается одним из основоположников белорусского литературного очерка. Произведения Я. Скрыгана отличает высокая языковая культура.

Библиография

Сборники прозы 
  («Бури над заводью») (1929)
  («Катя Лапенкова») (1932)
  («Встречи») (1935)
  («Рассказы») (1956)
  («Наталья») (1957)
  («Непрошеная слеза») (1958)
  («Скажи одно слово») (1961)
  («Своя повесть») (1964)
 Избранное  («Круги») (1969)
 Повесть  («Круги») (1986)
 Избранное  («Избранные сочинения» в 2 томах) (1975; 1985)
 Избранное  («Избранные сочинения») (Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005)

Публицистика, мемуаристика 
 Книга воспоминаний и очерков  («Утренние росы») (1965)
 Книга воспоминаний и очерков  («Несколько минут чужой жизни») (1979, 1990)

Переводы 
Переводил на белорусский язык с русского, украинского, литовского, латышского, эстонского языков. Перевел на белорусский язык произведения И. Бабеля, И. Бунина, Ф. Гладкова, М. Горького, А. Островского, К. Федина.

В переводе на русский язык 
 Людьми зваться / Я. Скрыган; авторизован. перевод. — Ленинград : Советский писатель, 1959. — 236 с.
 Лунная ночь. Рассказы. Повести. Портреты / Я. Скрыган; авторизован. перевод. — Москва : Советский писатель, 1967. — 342 с.
 Поворот у сосны. Рассказы / Я. Скрыган; авторизован. перевод. — Ленинград : Художественная литература, 1974. — 302 с.
 Круги : Повесть с отступлениями / Я. Скрыган; авторизован. перевод. — Москва : Советский писатель, 1984. — 384 с.

Награды 
 Государственная премия БССР (1976) — за участие в создании Белорусской Советской Энциклопедии
 медали
 Почётные грамоты Президиума ВС БССР и Тувинской АССР.

Память 
В 1998 году в Кивиыли местными белорусами установлен мемориальный знак в память Янки Скрыгана.

Примечания

Литература 
 Шупенька, Г. «Гаворыце вы языком, а трэба — душою» : лёс і творчасць Яна Скрыгана / Г. Шупенька // Прага мастацкасці. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1996. — С. 453—459.
 Ян Скрыган ва ўспамінах : да 105-годдзя з дня нараджэння / укладанне, прадмова Г. Скрыган. — Мінск : Кнігазбор, 2010. — 235 с.

Ссылки 
 Людмила Рублевская. Бывший футурист из Сиблага.
 Ян Скрыган. Той час… З кнігі ўспамінаў
 16 лістапада — 100 год з дня нараджэння Яна Скрыгана (1905—1992), пісьменніка

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные работники культуры Белорусской ССР
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Энциклопедисты Белоруссии
Мемуаристы Белоруссии
Детские писатели Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения БелАПП
Заключённые Сиблага
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР